Вильгельмина Страндберг (, 6 ноября 1845 — 16 октября 1914) — шведская оперная певица (меццо-сопрано), выступавшая в Королевской опере в Стокгольме в 1867—1903 годах в роли субретки.

Биография 
Вильгельмина Сёрлинг родилась в Стокгольме в 1845 г. Она была дочерью музыкального педагога и органиста Вильгельма Сёрлинга и Марии Элисы Вретман. Она воспитывалась в музыкальной семье и в 1862—1865 гг. училась сольному пению в Королевской высшей музыкальной школе в Стокгольме. Её преподавателями были ,  и Фредрика Стенхаммар.

Дебют Вильгельмины состоялся 18 октября 1867 г. в Королевском театре в роли Жаннетт в опере комик Николя Изуара «Джоконда». Весной 1868 г. её приняли в Драматический театр, где она играла роли субреток в операх комик, например, в Vattendragaren и Les rendez-vous bourgeois. Вскоре ей начали доверять роли в классической опере: Церлины в «Доне Жуане», Керубино в «Свадьбе Фигаро», Микаэлы в «Кармен», Магдалены в шведской премьере «Нюрнбергских мейстерзингеров», Марты в «Фаусте», Памины в «Волшебной флейте».

В 1878 г. она вышла замуж за служащего таможни Улофа Страндберга, сына актрисы Авроры Вильгельмины Страндберг и оперного певца Улофа Страндберга Старшего.

18 октября 1892 г., когда Вильгельмина исполнила роль маркизы в «Дочери полка», на праздновании её 25-летия работы в Драматическом театре она была награждена золотой медалью Литературы и искусств (Швеция).

Вильгельмина оставила оперную сцену в ноябре 1903 г. В 1908 г. её приняли в Шведскую королевскую музыкальную академию.

Вильгельмина Страндберг умерла в Стокгольме в 1914 г.

Примечания

Ссылки 
 http://runeberg.org/nfcg/0169.html
 http://www2.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1892/pdf/1892_46.pdf
 http://runeberg.org/spg/21/0115.html
 https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/TR0021012.pdf

Оперные певцы и певицы Швеции
Меццо-сопрано Швеции